Il existe de nombreuses Portes Saint-Pierre en France :

 Porte Saint-Pierre à Château-Thierry ;
 Porte Saint-Pierre à Dijon ;
 Porte Saint-Pierre à Firminy ;
 Porte Saint-Pierre à Nantes ;
 Porte Saint-Pierre à Pontarlier ;
 Porte Saint-Pierre à Reillanne ;
 Porte Saint-Pierre à Lille (aujourd'hui disparue).